Dímitra eller Dimitra kan syfta på:

 Dimitra – en fransk travhäst

Geografi

Grekland 

 Dímitra (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Grevenón, 
 Dímitra (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar